Rocles ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Rocles (Allier) im Département Allier
 Rocles (Ardèche) im Département Ardèche
 Rocles (Lozère) im Département Lozère